

Cinema e televisione
Jack Frost – film horror del 1997
Jack Frost – film fantastico del 1998
Jack frost 2 – La vendetta del pupazzo killer – film horror del 2000
Jack Frost – serie televisiva britannica

Musica
Jack Frost – musicista heavy metal
Jack Frost – gruppo musicale heavy metal
Jack Frost – pseudonimo di Bob Dylan usato per la produzione di Together Through Life

Personaggi immaginari
Jack Frost – personaggio del folklore britannico
Jack Frost – personaggio dei fumetti Timely Comics (divenuta in seguito Marvel Comics)
Jack Brina (o Jack Frost) – antagonista principale del terzo film del 2006 Santa Clause è nei guai
Jack Frost – protagonista del fumetto coreano Jack Frost - The Amityville
Jack Frost – personaggio del film del 2012 Le 5 leggende

Persone 
 Jack Frost – soprannome con cui era noto l'ingegnere aeronautico britannico John Carver Meadows Frost (1915-1979)